Saint Daniel désigne dans le christianisme plusieurs saints portant le nom de , et en premier lieu :

 Daniel, le prophète, auteur présumé du Livre de Daniel dans la Bible ; fêté le 21 juillet avec Ananias, Azarias et Misaël, ou le 17 décembre au martyrologe romain.

Autres saints catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Daniel de Padoue (), Juif converti par l'évêque saint Prosdocime, martyr cloué sur une table ; fêté le 3 janvier.
 Daniel de Césarée, (), martyr.
 Daniel de Tibériopolis († 361), martyr dans l'actuelle Stomnitsa ; fêté le 28 novembre ?.
 Daniel le Stylite (), stylite à Constantinople ; fêté le 11 décembre.
 Daniel de Scété († vers 420), dit « l'Ancien », moine ascète au désert de Scété en Égypte ; fêté le 7 juin. 
 Daniel de Bangor Fawr († 584 ou 554), ou Deiniol, premier évêque et abbé de Bangor au Pays de Galles ; fêté le 11 septembre. 
 Daniel le jeune de Bangor († 621), abbé de Bangor au Pays de Galles ; fêté le 22 novembre.
 Daniel de Thasos ( ou ), ascète sur l'île grecque de Thasos où il fit construire un monastère ; fêté le 12 septembre 	
 Daniel de Béotie (), moine ; fêté le 23 juin.

Saints catholiques 
 Daniel de Villers (), bienheureux, moine et cellérier de l'abbaye de Villers dans le Brabant belge ; fêté le 26 décembre.
 Daniel Brottier (), bienheureux, directeur de l'œuvre des Orphelins apprentis d'auteuil ; fêté le 28 février.

Saints orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Daniel de Béotie (), moine ;
 Daniel de Moscou, Daniel Moskovski ou Daniil Moskovski († 1303), prince ; fêté le 4 mars. 
 Daniel II de Serbie († 1338), archevêque ; fêté le 20 décembre ;
 Daniel de Voronets († 1496), moine moldave hésychaste higoumène ;
 Daniel de Péréïaslavl († 1540), ou Daniel de Pereslav, thaumaturge, fondateur du monastère de Tous-les-Saints en Russie ;
 Daniel de Coujgora (), moine ; fêté le 21 septembre. 
 Daniel de Corfou († vers 1751), moine et néo-martyr ; fêté le 18 novembre.

Références 

Daniel
Daniel